Ruffiac, commune française de Lot-et-Garonne
 Ruffiac, commune française du Morbihan

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France